Robert Galloway ist der Name von

* Robert Galloway (Dichter) (1752–1794), Buchhändler und Dichter
 Robert Galloway (Tennisspieler) (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler, der auf das Doppel spezialisiert ist
 Robert Lindsay Galloway (1844–1908), schottischer Bergbauingenieur und Autor